Dowodzenie tajne - dowodzenie wojskami za pomocą kodowanych i szyfrowanych dokumentów oraz rozmów prowadzonych przez wszystkie techniczne środki łączności w celu uniemożliwienia przeciwnikowi wykrycia naszych zamiarów.

Bibliografia 
 
Dowodzenie